Carl Higdon, qui a relaté son enlèvement par des extraterrestres en 1974 ;
 Jennifer Higdon (née en 1962), compositrice américaine de musique classique ;
 Michael Higdon (né en 1983), footballeur anglais ;
 Ranulf Higdon ( siècle), religieux bénédictin et chroniqueur anglais.

Références